

Patronyme 
Au moins deux personnages historiques furent appelés le Prince Eugène :
 Eugène de Savoie (1663-1736), prince de la maison de Savoie-Carignan, général commandant en chef des armées du Saint-Empire ;
 Eugène de Beauharnais (1781-1824), vice-roi d'Italie et fils adoptif de Napoléon .

Voir également
 

Homonymie dynastique